Carbomycetaceae är en familj av svampar. Carbomycetaceae ingår i ordningen skålsvampar, klassen Pezizomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Skålsvampar
Carbomycetaceae

en:Carbomycetaceae